Le canton de Mérignac est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton de Mérignac est un canton du département de la Gironde créé en 1957, et divisé en deux en 1982 :
 canton de Mérignac-1, composé d'une fraction de la commune de Mérignac ;
 canton de Mérignac-2, comprenant le reste de la commune de Mérignac, et deux autres communes.